Александр Винтер (), также известный под псевдонимами Vinter in Hollywood, Savant, Blanco и многими другими — норвежский музыкант, диджей и продюсер. Его псевдоним Savant происходит от редкого синдрома с таким же названием, который, по словам Александра, дал ему потрясающие музыкальные способности, что позволило ему производить песни на невероятно высокой скорости. Создает треки в секвенсоре FL Studio.

Биография и карьера 
С детства Александр Винтер поёт, а также освоил множество музыкальных инструментов, в том числе гитару, фортепиано, синтезатор, флейту и бас-гитару. Профессионально начал заниматься музыкой в 2003 году, сотворив совместно с Gunslinger Jones музыкальную гот-группу No Funeral впоследствии, в которую были приглашены ещё 2 музыканта для игры на инструментах. В 2006 году был выпущен первый альбом «Engler er Norske». В 2007 группа планировала выпустить новый альбом, но ничего не вышло и она окончательно распалась в 2008. В 2007 же году Alexander Vinter стал писать музыку сперва под своим именем, писал музыку для компьютерных игр, также увлекся аниме. Чуть позже появились другие псевдонимы и музыкальные жанры, в которых работал Винтер.

Музыкальный альбом «Outbreak» группы Vinter in Hollywood был выпущен в мае 2009 и номинирован на ведущую национальную музыкальную премию Spellemannprisen и в 2009 году на  в номинации «электронная музыка». В августе 2010 года Winter выпустила  сингл Ride Like the Wind . В  контексте сингла также было сделано анимационное музыкальное видео сделанное совместно Оскаром Йохансоном .

В 2011 году Винтер подписал контракт с SectionZ Records и выпустил альбом Mamachine (под псевдонимом Vinter in Vegas) и альбом Ninur под псевдонимом Savant.

В 2012 году Александр выпустил ещё четыре альбома. В 2013 вышел альбом Cult. В 2014 вышел альбом Protos. В 2015 вышел альбом Invasion.

Дискография

Альбомы 
 Outbreak (2009) (Vinter in Hollywood)
 Mamachine (2010) (Vinter in Vegas)
 Masks (2010) (Vinter in Hollywood)
 Nintendo Atmospheres (2010) (Aleksander Vinter)
 Beats Vol. 1 (2010) (Datakrash)
 Beats Vol. 2 (2010) (Datakrash)
 Ninür (2011) (Savant)
 Vario (2012) (Savant)
 Overworld (2012) (Savant)
 ISM (2012) (Savant)
 Alchemist (2012) (Savant)
 Heart EP (2013) (Savant)
 Overkill (2013) (Savant)
 Cult (2013) (Savant)
 Orakel (2013) (Savant)
 πρῶτος (Protos) (2014) (Savant)
 Zion (2014) (Savant)
 Invasion (2015) (Savant)
 Vybz (2016) (Savant)
 Outcasts (2016) (Savant)
 The Black Room (2017) (Savant)
 Jester (2017) (Savant)
 Savage (2017) (Datakrash)
 Highlander (2018) (Aleksander Vinter)
 Calypso (2018) (Blanco)
 Slasher (2018) (Savant)
 Mortals (2019) (Savant)
 Void (2020) (Savant)

Примечания

Ссылки 
 http://soundcloud.com/savantofficial
 https://soundcloud.com/aleksvinter
 https://www.youtube.com/winterpiss
 https://www.facebook.com/SavantOfficial
 https://vk.com/id163904628
 https://www.instagram.com/savantofficial/
 vinter.us

Музыканты, известные под псевдонимами